Giannis Kondoes (Atenas, 24 de maio de 1986) é um futebolista profissional grego, milita no Atromitos.

Ligações externas 
Perfil no oGol

Naturais de Atenas
Futebolistas da Grécia
Futebolistas do FC Panionios GSS
Futebolistas do AEK FC
Futebolistas do Asteras Tripolis FC
Futebolistas do Atromitos FC
Futebolistas do Apollon Smyrnis FC